Studen (Bern), een gemeente in het district Seeland in het Zwitserse kanton Bern
 Studen (Luzern), een gehucht in de gemeente Nottwil in het Zwitserse kanton Luzern
 Studen (Schwyz), een plaats in de gemeente Unteriberg in het Zwitserse kanton Schwyz